9-й полк спеціального призначення «Гепард» — підрозділ спеціального призначення внутрішніх військ МВС України.

За основу геральдичної символіки та назви даного утворення силових структур узято хижого гепарда.

Історія 
Спецпідрозділ був створений у 1994 році. Особовий склад на 90 відсотків складається зі службовців, котрі служать за контрактом. Офіційне завдання даного спецпідрозділу — охорона громадського порядку. Призначення — забезпечення правопорядку на випадок повстання студентів-протестувальників, виступів футбольних хуліганів та учасників масових заходів.

«Гепард» — це високо дисциплінований, мобільний підрозділ, що вирізняється високою різнобічною виучкою і має величезним бойовим досвідом, здатний вирішувати завдання будь-якого ступеня складності.

Місце дислокації полку спеціального призначення ВВ МВС України «Гепард» у військовій частині № 3029 (в/ч 3029), у м. Запоріжжі. Кількість особового складу — понад 200 осіб.

На момент 2013—2014 рр. начальник спецпідрозділу «Гепарду» — полковник Павло Краснокутський.

Структура

Командування

Примітки

Посилання 

 Бійці спецпідрозділу «Гепард» перекрили вулицю Інститутську (10 грудня 2013) — сайт «ТСН» 
 Події за темами: У Запоріжжі бійці спецпідрозділу «Гепард» провели майстер-класи (19.10.2012) — сайт Агентства «УНІАН» 
 Полк спеціального призначення «Гепард» відчинив двері (22.10.2012) — сайт «Внутрішні війська»
 Спецпідрозділ «Гепард» чистить автобуси від майданівської символіки (ФОТО), 12 грудня 2013 — сайт «Комментарии»
 МВС почало будувати власні барикади? (28 січня 2014) — сайт «5 канал»
 Український мілітарний портал: Спецпідрозділи ВВ МВС — «Барс», «Ягуар», «Гепард», «Тигр»
 В Одесу прибув спецпідрозділу «Гепард» із Запоріжжя (11 липня 2013), сайт «NewsMe» 
 Олег Тягнибок: «Ми не дамо з України зробити колонію Москви!» (29 грудня 2013) — сайт ВО «Свобода» 
 Бійці спецпідрозділу «Гепард» перекрили вулицю Інститутську — сайт «Новости мира» (10-12-2013)
 Рятувальники нагадали бійцям спецпідрозділу «Гепард» про заходи безпеки в позаслужбовий час (ВІДЕО) — Офіційний вебпортал «ДСНС України» (09.01.2014)
 «Гепард», «Беркут», ВВ-ки і фани регіоналів оточили Раду (28 Січня 2014), сайт «ICTV» 
 За ночь в Киеве на углу Институтской вырос бетонный блокпост (28 января 2014) — сайт Газети «The Russian Times»  
 Спецпідрозділи МВС «Гепард» і «Ягуар» знаходяться в місцях своєї дислокації, — В.Цушко. (04.04.2007), сайт «РБК-Украина» 
 Куда ехали 150 сотрудников запорожского «Гепарда»? (27.05.2007) — сайт «ДЕНЬ Запорожья» 

Спеціальні підрозділи Міністерства внутрішніх справ України